Das Amway Classic 1996 war ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in Auckland. Es war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 1. bis 6. Januar 1996 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Auckland